Schloss Louisenthal

steht für:
 Schloss Louisenthal (Helsen) (ursprünglich Schloss Charlottenthal), 1725 abgerissenes Schloss in Bad Arolsen-Helsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg,  Hessen
 Schloss Gutenbrunnen (ursprünglich Schloss Louisenthal) in Homburg-Wörschweiler, Saarpfalz-Kreis, Saarland